Пейро́ ():

 Пейро — французская коммуна департамента Ардеш.

Персоналии
 Гуго де Пейро (ум. после 1314 года) — рыцарь-тамплиер.
  (активен в 1261—1278 годы) — рыцарь-тамплиер, дядя Гуго де Пейро.
 Пейро, Пьер (1922—2003) — французский писатель-фантаст.
 Пейро, Хоакин (1936—2020) — испанский футболист.